Эстерсунд:

 Эстерсунд — город в центральной Швеции, центр одноименной коммуны, а также провинции и лена Емтланд. 
 Эстерсунд — шведский футбольный клуб, расположенный в одноимённом городе.